Stazione di Falkenberg (Elster)
 Stazione di Falkenberg (Mark)